L'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique ou GeM (UMR 6183) est une unité mixte de recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l'École centrale de Nantes et de Nantes Université .

Historique

L'institut est créé en , résultant de la fusion de trois laboratoires : le LGCNSN (Laboratoire de Génie Civil de Nantes Saint-Nazaire), le LMM (Laboratoire de Mécanique et Matériaux) et le LAMM (Laboratoire d’Applications des Matériaux à la Mécanique).

Organisation du laboratoire

Le GeM est composé de près de  reparties entre Nantes et Saint-Nazaire dont environ 80 enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 100 doctorants et post-doctorants ainsi que plus de 40 personnels administratifs et techniques.

Le laboratoire a comme ambition de pouvoir proposer le développement de nouveau procédé de fabrication, des outils de simulation numérique et la maîtrise du cycle de vie des produits, des structures et des ouvrages, en prenant en compte l’influence de sollicitations sévères et d’actions environnementales. Les travaux menés au GeM sont équilibrés entre une recherche fondamentale et une recherche appliquée. L’unité se caractérise par des moyens d’essais importants et un centre de ressources en moyens de calculs. les travaux sont menés en étroite collaboration avec le monde industriel que ce soit dans le domaine de la mécanique (matériau composite, industrie aéronautique, construction navale...) ou du génie civil.

La recherche est organisée en 9 unités thématiques de recherche :
Géomécanique environnementale
Approches de l'ingénierie verte : 
Procédés et durabilité des matériaux et des structures
Couplages et méthodes numériques pour les structures complexes
Dynamique des structures, procédés et séismes
Mécanique et physique multi-échelle des matériaux
Biomécanique – santé du futur
Mesures, Assimilation de données et Incertitude
Rapid Manufacturing Processes

Formations 
Le laboratoire participe aux formations en particulier aux masters en mécanique, génie civil et technologie marine au sein de Nantes Université et de l'École centrale de Nantes.

Références

Liens externes 

  Site du GeM
  Publications du GeM

Laboratoire de recherche en France